Кондра́това — русская женская фамилия.

Известные носители 
 Кондратова, Нина Владимировна (1922—1989) — советская телеведущая.
 Кондратова, Светлана Васильевна (1943—2008) — советская актриса.

См. также 
 Кондратов